Джурф Ан-Наср (‎, стара назва — Джурф Ас-Сахар ) — місто в центральній частині Іраку, належить до округу Ель-Мусайіб.
 Ан-Наср () або просто «Ан-Наср» — еміратський футбольний клуб з міста Дубай.
 Ан-Наср ()‎ — саудівський футбольний клуб з міста Ер-Ріяд.